Cattedrale della Presentazione di Cristo – a Fira
 Cattedrale della Presentazione di Cristo – a Calamata